Luís Felipe Neiva Silveira é um empresário e investidor brasileiro, natural de Brasília (DF) que atua hoje como CEO da 2Future Holding, grupo empresarial que representa em três continentes as operações de um Family Office.

Biografia 
Luís Felipe Neiva Silveira nasceu em Brasília em 7 de janeiro de 1980, onde viveu até os  26 anos de idade. Formado em Economia pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) em 2004, iniciou sua carreira administrando a clínica de cardiologia de seu pai aos 17 anos, onde trabalhou até os 20 anos quando foi convidado para trabalhar em uma empresa de gestora de ativos. Em 2006, decidiu mudar-se para São Paulo (capital), onde ingressou no seu primeiro emprego no mercado de derivativos da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) no backoffice de uma corretora. Lá ficou até 2009 e começou a realizar as próprias operações de derivativos. Dois anos depois, decidiu voltar a Brasília, onde concentrou esforços e fundou a empresa de construção civil Dubai Engenharia, que tinha foco em residências do Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida.

Paralelo à construção civil, criou a Dubai Prestações de Serviços (2012) e começou a fazer operações de crédito imobiliário para financiar clientes de sua carteira habitacional. Em 2013, a empresa expandiu seu atendimento para diversas construtoras e incorporadoras em 3 regiões do Brasil.

Em 2014, percebeu a necessidade de montar uma holding visando o futuro e a expansão de investimentos no mercado de capitais e em outros setores.

Em 2016, lançou a Qriar Tecnologia, empresa focada em cibersegurança e personalização de soluções de TI para empresas. Em 2017 após uma viagem ao Vale do Silício decidiu investir em duas startups. A Hypercubes, que desenvolve nanossatélites para análise de plantações e do solo à partir do espaço, e na OneSkin, startup voltada para biotecnologia aplicada a longevidade. Ambas fundadas por brasileiros.

O ano de 2018 foi marcado pela expansão dos negócios para Portugal com a QriarCity, empresa de desenvolvimento imobiliário fundada com o objetivo de "trazer valor e qualidade de vida à comunidade sem perder os laços com as origens".

Em 2021, alinhado aos objetivos da construtora portuguesa, realizou um antigo sonho de investir no mercado de hospitality agora como sócio investidor do restaurante revelação de cozinha Alentejana, O Frade e como produtor de vinhos franceses da região de Borgonha, ao adquirir a vinícula Arnaud Boué.

Negócios 
EUA

O ano de 2020 foi marcado por novos investimentos na área de tecnologia e construção civil e também por resultados positivos das startups OneSkin e Hypercubes.

OneSkin lançou, após 5 anos de pesquisa, seu primeiro produto na linha de longevidade e skin-care, OS-01, um suplemento tópico que apresenta em sua composição um peptídio de patente própria da startup. O primeiro lote do produto esgotou em poucos dias e logo os benefícios do uso do produto reverberaram em diversos canais e revistas especializadas em healthtech.

Hypercubes aprimorou sua tecnologia que será responsável, por meio da inteligência artificial, quantificar recursos globais em grande escala todos os dias, e por exemplo, fazer o forecast da produção de uma lavoura quase que em tempo real. Em 2021 a startup prevê enviar um protótipo ao espaço, que será instalado para a realização dos primeiros testes que utilizarão o machine learning e o deep learning para o monitoramento ativo e a construção de informações inteligentes.

Ainda em 2021, um empreendimento imobiliário comercial será lançado na Flórida, área em que Luís Felipe mantém interesse desde os primeiros projetos com a Dubai Engenharia em 2011, ainda no Brasil. 

PORTUGAL

QriarCity lança em 2021 dois empreendimentos imobiliários residenciais. Valley Residences e Pateos Serpa Pinto são projetos pensados de forma que respeitem a cultura pré-existente nos espaços gerando valor social e financeiro para a região. 

O Frade, restaurante de cozinha Alentejana entrou em 2020 para a lista Bib Gourmand do Guia Michelin , um dos poucos restaurantes no país com tal distinção.

FRANÇA (BORGONHA) 

Em 2021, adquiriu a vinícola Arnaud Boué que desde 2018 produz vinhos brancos, tintos e espumantes em uma das mais importantes regiões vitiviniculturas da França, a Borgonha.

BRASIL

Qriar Tecnologia é uma empresa focada em desenvolver, implementar e integrar soluções de cibersegurança para empresas de médio e grande porte dos setores de logística, serviços financeiros, educação, saúde, alimentação e outras que possuem alta demanda nas disciplinas de gestão de identidade, governança e acesso de seus colaboradores.

Filantropia 
Por trás dos investimentos e empresas que Luís Felipe iniciou existe uma premissa como ponto de partida. Esta premissa representa o sentimento que norteia o trabalho dos times em cada uma das empresas: o impacto social que o negócio pode gerar no mundo.

Outro meio que possibilita o investimento em causas sociais é a filantropia. Com a expansão dos negócios, Luís Felipe passou a fazer doações filantrópicas na áreas em que ele acredita serem fundamentais para o desenvolvimento social. Desde 2018 realiza doações para setores da saúde e da educação.

Referências 
Empresários do Brasil
Naturais de Brasília
Empresários do Distrito Federal (Brasil)

